Константинос (Костас) Каймакоглу (; родился 15 марта 1983 года, Коридалос, Греция) — греческий профессиональный баскетболист и тренер, игравший на позиции тяжёлого форварда.

Карьера

Клубная карьера 
Каймакоглу начал профессиональную карьеру в сезоне 2002-03 годов чемпионата Греции, где выступал за клуб «Нир Ист». В 2004 году перешёл в команду «Марусси». По итогам выступлений в сезоне 2010 года попал в состав сборной всех звёзд чемпионата Греции 2010 года.

В июле 2010 года перешёл в «Панатинаикос». В сезоне 2012 года на правах свободного агента перешёл в казанский УНИКС.

Международная карьера 
В составе национальной команды дебютировал на молодёжном первенстве Европы 2002 года, где сборная Греции стала чемпионом. Также выступал на Летней Универсиаде 2005 года в турецком Измире. В настоящее время — игрок национальной сборной Греции.

С командой Греции завоевал бронзу на Евробаскете 2009, также принимал участие в чемпионате мира 2010 и Евробаскете 2011.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Евролиги: 2010/2011
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2015/2016
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ (2): 2013/2014, 2018/2019
  Чемпион Греции: 2010/2011
  Серебряный призёр Чемпионата России: 2015/2016
  Бронзовый призёр Чемпионата России (2): 2013/2014, 2018/2019
  Обладатель Кубка Греции: 2011/2012
  Обладатель Кубка России: 2013/2014

Сборная Греции 
  Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2002
  Победитель чемпионата Европы (до 20 лет): 2009

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Euroleague.net
 Профиль на сайте Eurobasket.com
 Профиль игрока на Чемпионате мира 2010
 Профиль игрока на Евробаскете 2011
 Профиль на сайте Draftexpress.com
 Профиль в Чемпионате Греции 
 Статья о Костасе Каймаколгу во время Чемпионата мира 2010

Баскетболисты Греции
Игроки БК «Марусси»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК УНИКС
Игроки сборной Греции по баскетболу
Баскетбольные тренеры Греции